, signifiant , en anglais, peut désigner :

 Tormented, le premier album du groupe de nu metal Staind ;
 Tormented, un film d'horreur américain, réalisé par Bert I. Gordon (1960) ;
 Tormented, un film d'horreur britannique, réalisé par Jon Wright (2009) ;
 Tormented, un film d'horreur japonais, réalisé par Takashi Shimizu (2011) ;

Homonymie de titre